B8, B-8, B.8 ou B08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fokker XB-8, un bombardier américain ;
 , un sous-marin de la Royal Navy.

Économie 
 B8 ou G8 B (G8 Business) créé par les syndicats patronaux des pays du G8.

Format de papier 
 Format B8, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B8 ou JB8, un format traditionnel de papier japonais ().

Sciences 
Chimie
 Vitamine B8, une vitamine ;
 De l'alliage de Bronze CuSn8, notamment pour la désignation des alliages de cymbales.

Médecine
 Autres infections virales caractérisées par des cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs (B08), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Alpina B8, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi A4 B8, un modèle du constructeur allemand Audi.

Aviation
 Auster B.8 Agricola, un avion de travail agricole britannique ;
 .

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Signalisation
 Panneau d'interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres